Лермонтовський проспект — проспект у Москві.
 Лермонтовський проспект — проспект у Санкт-Петербурзі.
 «Лермонтовський проспект» — станція Тагансько-Краснопресненської лінії метро у Москві.